Гавренев
 Гавреневы — русские дворянские роды.
 Гавренев, Иван Афанасьевич (ум. 1662) — окольничий, служил в Разрядном приказе.
 Паисий (в миру Павел Иванович Гавренев; после 1398 — 1504)  — основатель монастыря под Угличем.